Отборочные (квалификационные) игры чемпионата Европы по футболу среди женщин 2013 года прошли в три раунда с 3 марта 2011 по 25 октября 2012 года. 44 страны-члена УЕФА разыграли между собой 11 мест (двенадцатое было занято Швецией — страной-хозяйкой чемпионата) в финальном этапе Евро 2013.

Критерии продвижения в случае равенства результатов 
В случае равенства очков между двумя или более командами будут использованы следующие критерии продвижения (в порядке перечисления, преимущество имеет команда, у которой показатели лучше):
 Очки в личных встречах между этими командами.
 Разница мячей в этих встречах.
 Количество голов, забитых в матчах между этими командами.
 Количество голов, забитых в гостевых матчах между этими командами (критерий не используется в предварительном раунде).

В случае если число команд с одинаковым результатом сократилось, но их всё ещё больше одной, применяются дополнительные критерии:
 Разница голов во всех матчах.
 Число голов во всех матчах.
 Позиция в рейтинге женских команд УЕФА, использованная для отбора на групповой этап.
 Количество голов, забитых в гостевых матчах со всеми командами (критерий не используется в предварительном раунде).

Предварительный раунд 

Жеребьёвка предварительного раунда состоялась 3 декабря 2010 года. Команды были разбиты на две группы (Мальта и Македония — страны, принимающие турнир).

Группа А

Группа В

Квалификационный турнир 

Жеребьёвка квалификационного турнира состоялась 14 марта 2011 года в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Сравнение команд, занявших вторые места в группах 
Лучшая команда среди занявших вторые места квалифицируется в финальную стадию Евро, остальные играют стыковые матчи. Результаты матчей против сборных, занявших шестое место в своей группе, не учитываются.

Стыковые матчи 
Шесть сборных, занявших вторые места в своих группах, определяли последних трёх участников финального турнира в двухматчевом противостоянии. Сборные с более высоким коэффициентом УЕФА (Исландия, Россия, Испания) были сеяными при жеребьёвке и играли ответные игры дома. Жеребьёвка стыковых матчей состоялась 21 сентября 2012 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 

 Women’s Euro 2013 Info — UEFA Official Page
 Schedule
 Dutch cities line up for Euro 2013
 Сборная Германии победитель женского Евро-2013 по футболу

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2013
2011 год в женском футболе
2012 год в женском футболе